Andrzej Ciechanowicz
 Jan Ciechanowicz
 Jan Ciechanowicz (funkcjonariusz)
 Jerzy Ciechanowicz